Појам Спрингфилд може да се односи на:

Спрингфилд (Илиноис), град је америчкој савезној држави Илиноис
Спрингфилд (Масачусетс), град у америчкој савезној држави Масачусетс
Спрингфилд (Мисури), град у америчкој савезној држави Мисури
Спрингфилд (Охајо), град је у америчкој савезној држави Охајо
Спрингфилд (Јужна Дакота), град је у америчкој савезној држави Јужна Дакота
Спрингфилд (Јужна Каролина), град је у америчкој савезној држави Јужна Каролина
Спрингфилд (Њу Џерзи), град је у америчкој савезној држави Њу Џерзи
Спрингфилд (Џорџија), град је у америчкој савезној држави Џорџија
Спрингфилд (Вирџинија), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Вирџинија
Спрингфилд (Висконсин), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Висконсин
Спрингфилд (Западна Вирџинија), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Западна Вирџинија
Спрингфилд (Кентаки), град је у америчкој савезној држави Кентаки
Спрингфилд (Колорадо), град је у америчкој савезној држави Колорадо
Спрингфилд (Луизијана), град је у америчкој савезној држави Луизијана
Спрингфилд (Минесота), град је у америчкој савезној држави Минесота
Спрингфилд (Мичиген), град је у америчкој савезној држави Мичиген
Спрингфилд (Небраска), град је у америчкој савезној држави Небраска
Спрингфилд (Орегон), град је у америчкој савезној држави Орегон
Спрингфилд (Пенсилванија), град је у америчкој савезној држави Пенсилванија
Спрингфилд (Тенеси), град је у америчкој савезној држави Тенеси
Спрингфилд (Флорида), град је у америчкој савезној држави Флорида

Спрингфилд (Симпсонови), измишљени град из анимиране ТВ серије Симпсонови